МАРЗ:
 МАРЗ — Мичуринский авторемонтный завод
 МАРЗ — Магнитогорский авторемонтный завод
 МАРЗ — Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ

См. также 
 Марз